Китайская экспедиционная армия () — вооружённые силы Китайской Республики, принимавшие участие в боевых действиях в Бирме во время Второй мировой войны.

История 
23 декабря 1941 года, после вступления Японии во Вторую мировую войну, в Чунцине между Китайской Республикой и Великобританией было подписано соглашение о совместной обороне Бирмы. Чан Кайши заявил, что считает оборону Бирмы жизненно важной для Китая, и предложил выдвинуть в Бирму две китайские армии, которые бы оперативно подчинялись британскому командующему, но действовали бы отдельно от британских частей на выделенных им участках фронта. Это предложение было отклонено под предлогом, что у британского командования нет возможности обеспечить китайские армии всем необходимым и разместить их достойным образом; на самом деле англичане не хотели появления у китайцев оснований для претензий на Бирму в будущем.

Однако японцы быстро подавили британское сопротивление в Нижней Бирме, и Лондон был вынужден согласиться на китайские предложения. В конце января — начале марта китайские войска из провинции Юньнань вошли в Верхнюю Бирму. Однако британцы, бросив союзников, бежали на север, в результате чего 200-я дивизия была вынуждена в одиночку защищать Мандалай против втрое превосходящих её сил японцев. После двух недель отчаянного сопротивления, потеряв более тысячи человек и почти всю технику, 200-я дивизия вырвалась из окружения и ушла на север. В апреле 38-я китайская дивизия своим контрударом позволила вырваться из окружения британцам, окружённым в районе Енанджауна.

22 апреля японскими войсками был занят Таунджи. Китайская 6-я армия, опасаясь быть отрезанной в горном районе, ушла из Бирмы; 200-я дивизия выбила японцев из Таунджи и, пробившись на север, тоже смогла уйти в Китай. 38-я и 22-я дивизии, оказавшись отрезанными от Китая, ушли вместе с британскими войсками в Индию.

В Индии китайские войска были собраны в городке Рамгарх одноимённого округа, где получили американское вооружение и экипировку, а за их обучение взялись американские инструкторы. Официальным командующим китайскими войсками в Индии стал американский генерал Джозеф Стилвелл; она получила в своё распоряжение отдельный участок фронта, примыкающий к границе с Китаем, и получивший название Северный боевой район.

В апреле 1944 года китайские солдаты начали наступление в долине Хуакун на крайнем севере Бирмы. Они смогли обойти по горам японские заслоны, и 17 мая захватить важный аэродром в Мьичине. Осада Мьичины продолжалась всё лето, город пал 5 августа. В январе 1945 года благодаря совместному наступлению китайских войск из Бирмы и Юньнани удалось очистить от японцев «Бирманскую дорогу», по которой в Китай начали идти грузовики с поставками по ленд-лизу.

Организация

Экспедиционная армия в марте — августе 1942 года 
Официальный главнокомандующий — Джозеф Стилуэлл, фактический — Ло Чжоин; начальник штаба — Линь Вэй.
 5-я армия (командующий — Ду Юймин)
 200-я дивизия (командующий — Дай Аньлань)
 Новая 22-я дивизия (командующий — Ляо Яосян)
 Новая 96-я дивизия (командующий — Юй Шао)
 6-я армия (командующий — Гань Личу)
 49-я дивизия (командующий — Пэн Бишэн)
 93-я дивизия (командующий — Люй Гоцюань)
 55-я дивизия временного формирования (командующий — Чэнь Мяньу)
 66-я армия (командующий — Чжан Чжэнь)
 Новая 38-я дивизия (командующий — Сунь Лижэнь)
 Новая 28-я дивизия (командующий — Лю Болун)
 Новая 29-я дивизия (командующий — Ма Вэйцзи)
 36-я дивизия (командующий — Ли Чжипэн), оставалась в резерве в Юньнани

Экспедиционная армия с 1943 по 1945 годы 
Главнокомандующий — Чэнь Чэн, затем Вэй Лихуан; начальник штаба — Су Ису
 11-я армейская группа (командующий — Сун Силянь)
 2-я армия (командующий — Ван Линъюнь)
 6-я армия (командующий — Хуан Цзе)
 71-я армия (командующий — Чжун Бинь, заместитель — Чэнь Минжэнь)
 36-я дивизия (командующий — Ли Чжипэн)
 200-я дивизия (командующий — Гао Цзижэнь)
 20-я армейская группа (командующий — Хо Куйчжан)
 53-я армия (командующий — Чжоу Фучэн)
 54-я армия (командующий — Фан Тянь)
 8-я армия (командующий — Хэ Шаочжоу)
 93-я дивизия (командующий — Люй Гоцюань)

Китайско-американская группировка в Индии (1943—1945) 

Главнокомандующий — Джозеф Стилуэлл
 Новая 1-я армия (командующий — Чжэн Дунго, затем Сунь Лижэнь), сформирована в 1942 году
 Новая 38-я дивизия (командующий — Сунь Лижэнь, затем Ли Хун)
 Новая 22-я дивизия (командующий — Ляо Яосян), в августе 1944 года передана в Новую 6-ю армию
 Новая 30-я дивизия (командующий — Ху Су, затем Тан Шоучжи), передана в Новую 1-ю армию в октябре 1943 года
 50-я дивизия (командующий — Пань Юйкунь), передана в Новую 1-ю армию в конце 1944 года
 Новая 6-я армия (командующий — Ляо Яосян), сформирована в августе 1944 года, в конце года отведена в Китай
 Новая 22-я дивизия (командующий — Ли Тао)
 14-я дивизия (командующий — Лун Тяньу)
 50-я дивизия (командующий — Пань Юйкунь), в конце 1944 года передана в Новую 1-ю армию
 «Мародёры Мерилла» (командующий — Фрэнк Мерилл)

Вооружённые силы Китайской Республики
Японо-китайская война (1937—1945)